Ратислово — название населённых пунктов в России:

 Ратислово — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Ратислово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Ратислово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.